Medellín – település Kolumbiában
Medellín – település Spanyolországban 
Medellín – község Mexikóban, Veracruz államban
Medellín – Madonna és Maluma 2019-es közös dala